Pak Song-chol (ur. 1984) – północnokoreański lekkoatleta, maratończyk
 Pak Song-chol (ur. 1987) – północnokoreański piłkarz, pomocnik
 Pak Song-chol (ur. 1991) – północnokoreański piłkarz, napastnik